Poble del Pont, vegeu bebrics (Pont)
 Poble dels Pirineus, vegeu bebrics (Pirineus)